Bivio ima više značenja:
 Bivio, Bologna
 Bivio, Forlì-Cesena
 Bivio, Frosinone
 Bivio, Isernia
 Bivio, Salerno
 Bivio, Trento
 Bivio, Vicenza